Mr. Moonlight () — название, которое носят:

 Mr. Moonlight (альбом) — восьмой альбом американской рок-группы Foreigner.
 Mr. Moonlight (песня) — песня американского автора Роя Ли Джонсона, известная благодаря кавер-версии «Битлз», вошедшей в альбом Beatles for Sale.

См. также 
 Лунный свет